La liste de races chevalines, incluant les poneys, s'est enrichie sous l'influence de la sélection naturelle et de l'élevage sélectif de l'espèce equus ferus caballus, le cheval domestique, sous le contrôle humain. L'espèce du cheval s'est divisée en plusieurs centaines de races, réparties sur tous les continents. Le classement de ces races est établi par la Fédération équestre internationale, qui en distingue trois grands types : le cheval de selle destiné à être monté, le cheval de trait destiné à la traction animale, et le poney, arbitrairement défini comme un cheval mesurant moins d' de haut, notion controversée. D'autres distinctions peuvent être opérées, notamment entre les races de travail, de couleur, de sport, et d'allures.

Cette liste comprend les termes utilisés pour décrire des « types » et « lignées » de chevaux, non-considérés comme des races, bien que souvent confondus avec ces dernières. Une race est définie comme une population viable d'animaux issus d'une même lignée, et caractérisés par des morphologies et des aptitudes similaires. Les races de chevaux peuvent être enregistrées dans des registres généalogiques, ou stud-books. Chez les chevaux, le concept de race est plus souple que pour la majorité des autres animaux domestiques. Des registres peuvent être créés pour des types de chevaux relativement nouveaux. Ces registres sont considérés comme l'autorité pour savoir si une race est considérée comme « cheval », « trait » ou « poney ».

Classements 

En 2011, un recensement mondial repris par l'Institut français du cheval et de l'équitation a permis de comptabiliser  d'équidés, en incluant les ânes. L'Allemagne, la France et les États-Unis sont les trois pays dotés de la plus grande diversité. La Fédération équestre internationale emploie un classement des races de chevaux incluant trois sections :
 Cheval de selle pour les animaux destinés à être montés.
 Cheval de trait pour les animaux destinés à la traction.
 Poney pour tout cheval dont la hauteur au garrot est strictement inférieure ou égale à  ferré.

Au niveau mondial, environ  des races de chevaux sont de type selle (taille cheval ou poney),  sont des chevaux de trait, et les chevaux de course en représentent . Grâce aux études génétiques, des groupes de races sont définis en fonction de la distance génétique qui les sépare. Il est désormais fréquent de classer tous les chevaux de sport, très imprégnés par le Pur-sang, dans le même groupe. Au classement établi par la Fédération équestre internationale, éleveurs et utilisateurs de chevaux ont adjoint d'autres notions, notamment celle de cheval d'allures, concernant les races de chevaux possédant des allures supplémentaires ; de cheval de couleur pour celles qui présentent une unité de couleur de robe inhabituelle, ou encore des notions autour du tempérament (cheval à sang chaud, cheval à sang froid).

La classification des races chevalines fait débat, car d'autres critères peuvent être pris en compte. Certains poneys présentent les attributs du nanisme (grosse tête, membres courts et gros tour de taille), alors que d'autres ressemblent à des chevaux en miniature. Des chevaux autochtones sont parfois classées comme cheval de selle et parfois comme poneys, voire comme cheval de trait. Le refus de la classification comme poney peut avoir des raisons culturelles. La classification des chevaux en devient problématique. Certains groupes de chevaux sont répertoriés par un registre d'élevage suivant des critères différents de ceux d'une race classique (la morphologie et l'origine géographique). Ces critères peuvent être la couleur de leur robe, ou encore l'aptitude sportive. La notion de race est alors discutée.

Liste de races chevalines subsistantes 
Cette liste regroupe les races de chevaux comptabilisées comme toujours existantes, ou bien dont la persistance est attestée par une majorité de sources.

Achetta, voir Giara
Andalou, voir Pure race espagnole
Anglo-Argentino, voir Selle argentin
Arabe-lusitanien, voir Cruzado
Arabe Shagya, voir Shagya
Ardennais palatin, voir Pfalz-ardenner
Ardennais russe, voir Trait russe
Aralusian, voir Hispano-arabe
Ardahan, voir Malakan
Astrakhan, voir Kalmouk
Cheval d'Azerbaïdjan, voir Deliboz, Karabakh, Guba ou Shirvan
Baicha, voir Mongol chinois
Baïkal : voir Bouriate ou Transbaïkal
Baixo-Amazona ; Bas-Amazone, voir Marajoara
Bahiano, voir Pantaneiro
Bandiagara, voir Dongola
Berba, voir Koto-koli
Barraquand, voir cheval du Vercors de Barraquand
Poney basque, voir Pottok
Bauernpferd, voir trait du Schleswig
Bima, voir Sumbawa
Cheval doré de la Bohême, voir Kinsky
Bornu, voir Nigérian
Poney des Carpates, voir Huçul
Capitanata, voir Murgese
Castillan, voir Pyrénées catalanes
Chara, Charysh, voir Nouvel Altaï
Costeño, voir Paso péruvien
Poney du Darfour, voir Gharkawi
Trotteur Døle, voir trotteur scandinave
Dosanko, voir Hokkaïdo washu
Emben, voir Jabe

F 

Falabella (miniature)
Feliński (poney)
Fell (poney)
Féroé (poney)
Finlandais (selle)
Finlandais sang-chaud (sport)
Trotteur finlandais sang-chaud (trotteur)
Poney de selle finlandais (poney de sport), voir cheval en Finlande
Fiorello, voir Maremmano
Fjord (selle et trait)
Flamand (trait)
Fleuve (selle)
Flores (poney)
Florida Cracker Horse (selle)
Trait de la Forêt-Noire (trait)
Foutanké (selle)
Selle français (sport)
Poney français de selle (poney de sport)
Trotteur français (course)
Franches-Montagnes (selle et attelage)
Frederiksborg (selle)
Frison (selle et attelage)
Cheval de sport frison
Frison oriental (trait)
Furioso-North Star (sport)

G 

Galiceno (poney)
Galicien (poney)
Galshar (course)
Ganja, voir Aréwa
Ganzi (poney)
Garrano (poney)
Garron, voir Highland
Garwolin, voir Trait polonais
Gashghai, voir Cheval du plateau persan
Gayo (poney)
Gelderland (attelage et selle)
Gemlik (selle)
Georgian Grande (selle)
Giara (poney)
Giarab (poney)
Giawf, voir cheval au Yémen
Gharkawi (selle)
Gidran (selle)
Glasinacki, voir Bosnien
Gobir, voir Aréwa
Gocan, voir Highland
Goklan, voir Turkoman
Golden American Saddlebred, voir Saddlebred
Gondo, voir Dongola
Gotland (poney)
Graditz, voir Selle de Thuringe
Grand Žemaitukas (trait)
Groningen (attelage et selle)
Guangxi, voir Baise
Guanzhong (trait)
Guba (selle)
Guoxia ou Debao (bât)
Guizhou (poney)
Cob Gypsy (selle et trait)

H 

Habash, voir cheval en Afghanistan
Hackney (carrossier)
Poney Hackney (carrossier)
Haflinger (selle)
Haflo-arabe, voir Arabo-Haflinger
Halla (course)
Hanovrien (sport)
Trait hanovrien d'origine Schleswig (trait)
Haomeng (allures), voir cheval en Chine
Cheval du Haut-Ienisseï (trait), voir Touva
Cheval de Heck (Sauvage)
Heihe (selle et trait)
Heilongjiang (selle et trait)
Henan (trait)
Henson (selle)
Hequ (selle)
Herati, voir cheval en Afghanistan
Hessois (sport)
Highland (poney)
Hınıs (selle)
Hirzai (selle)
Hispano, voir Cruzado
Hispano-arabe (selle)
Hispano-Bretón (viande)
Hmong (selle), voir Cheval chez les Hmong
Hodh (selle)
Hoho, voir Logone
Hokkaïdo washu (poney)
Holsteiner (sport)
Dun hongrois, voir cheval de sport hongrois
Cheval de sport hongrois (sport)
Trait hongrois (trait)
Horro (traction)
Huçul (selle)
Hunter irlandais, voir Irish Sport Horse

I 

Iakoute (poney)
Demi-sang d'Inde (selle)
Poney indien du lac La Croix (poney)
Iomud, voir Jmoud
Trait irlandais (trait)
Irish Cob / Cob irlandais, voir Cob Gypsy
Irish Sport Horse - ISH (sport)
Islandais (selle)
Israélien (selle)
Selle italien (sport)
Trait italien (trait)
Trotteur italien (course)

J 

Jabe (viande et lait)
Jaca Navarra (viande)
Jaf (selle)
Jata (poney)
Java (poney)
Jiangchang (poney)
Jinhong, voir Jinjiang
Jilin (trait)
Jinjiang (poney)
Jomud (selle)
Jofi (selle)
Jumli (poney)
Jutland (trait)

K 

Kabardin (selle)
Kabia, voir Logone
Kabouli, voir Yabu
Kafa (trait)
Poney de Kagoshima, voir Tokara (cheval)
Kaimanawa (Sauvage)
Kajlan (allures)
Kalmouk (selle)
Kandachime (trait)
Karabaïr (selle)
Karabakh (selle)
Karachai (selle)
Karakatchan (selle)
Kathiawari (selle)
Kazakh (selle)
Kazakh chinois (selle)
Kentucky Mountain Saddle Horse (selle)
Kerqin (trait)
Kerry bog (poney)
Kinsky (selle)
Kirdi, voir Logone
Kirdimi, voir Dongola
Kiso (poney)
Kirghiz (selle)
Kisber Felver (selle)
Kiger Mustang (Sauvage)
Kladruber (selle et attelage)
Knabstrup (selle)
Kohband, voir cheval en Afghanistan
Konik (Sauvage)
Kordofani, voir Gharkawi
Cheval de Koro, voir Nigérian
Koto-koli (course)
Kouznetsk (trait)
Kuda-Pacu (course)
Kuda Padi (poney)
Kundudo (Sauvage)
Kumyk, voir Daghestan
Kuningan (poney)
Kurde (selle)
Kushum (selle et viande)
Kustanair (selle)
Kwangok (poney)
KWPN (sport)

L 

La Silla (sport)
Lakka, voir Logone
Lämminverinen Ravuri, voir Finlandais
Landais (poney)
Lao (poney)
Trotteur Latgale, voir Letton
Lavradeiro (Sauvage)
Lebaniega, voir Monchina
Lehmkuhlener (poney)
Lesbos, voir Midilli
Letea, voir Cheval du delta du Danube
Letton (sport et trait)
Leutstettener (selle)
Lewitzer (poney)
Lezgian, voir Daghestan
Liebenthaler (Sauvage)
Lichuan (bât)
Lidzbark, voir Trait polonais
Lijiang, voir Yunnan
Lipizzan (selle)
Lippitt Morgan (selle)
Trait lituanien (trait)
Livno, voir Bosnien
Trotteur de Ljutomer (sport)
Llanero, voir Criollo vénézuélien
Logone (poney)
Lokaï (selle)
Lombok (poney)
Losino (poney)
Lovets, voir Kazakh
Lowicz, voir Trait polonais
Lundy (poney)
Lusitanien (selle)
Cheval de selle luxembourgeois (sport)
Lynghest, voir Nordlandshest

M 

Mbai, voir Logone
Macassar (poney)
Malakan (trait)
Malopolski (sport)
Mallorquín (selle)
Manga, voir Aréwa
Mangalarga marchador ou Mangalarga mineiro (allures)
Mangalarga paulista (selle)
Mangolina (allures)
Makra (sport)
Poney de Manipur (poney)
Marajoara (selle)
Maremmano (selle)
Marismeña (Sauvage)
Cheval marocain de sport (sport)
Marwari (selle)
Cheval des Marquises (selle)
Mayray, voir Gharkawi
Marazi, voir cheval en Afghanistan
M'Bayar (selle)
Mecklembourg (sport)
Međimurje (trait)
Cheval de la mer noire, voir Tchernomor
Megruli (selle)
Merak-Saktenpata (poney)
Mérens (selle)
Messara, voir Crétois (allures)
Messeri, voir Gharkawi
Mezen (trait)
Međimurec (trait)
Cheval de Megève (trait)
Megezh (viande)
Trotteur métis, voir Trotteur russe
Midilli (poney)
Minahasa (poney)
Mini Shetland, voir Shetland
Minianka, voir Bobo
Miniature américain
Miniature français
Miniature néerlandais
Miniature sud-africain
Miniature Toy Horse
Minoussinsk (selle)
Minorquin (selle)
Cheval de Miquelon (selle)
Misaki (poney)
Missouri Fox Trotter (allures)
Miyako (poney)
Poney des Mogods (poney)
Moldave (selle)
Monchina (poney)
Mongol (selle)
Mongol chinois (selle)
Montana Traveler (selle)
Poney de Monterufoli (poney)
Morab (selle)
Morave (selle)
Morgan (selle)
Morna (selle)
Morocco spotted horse (selle)
Morochuco, voir Andin
Mossi (selle)
Mountain Pleasure (selle)
Moyle (selle)
M'Par (poney)
Muniqi (course)
Murakosi - Murakoz, voir Međimurje
Murgese (selle)
Murinsulaner, voir Međimurje
Mustang (Sauvage)
Mustang de Cerbat (Sauvage)
Mustang espagnol (Sauvage)
Mustang des monts Pryor (Sauvage)
Myangad (course et viande)

N 

Cheval du Namib (Sauvage)
Cheval de Nangchen (selle ; statut controversé)
Napolitain (selle)
National Show Horse (selle)
Narym (poney)
Trait néerlandais (trait)
Cheval des Nez-Percés (selle)
New Forest (poney)
Ngua Noi (poney)
Nigérian (selle)
Ningqiang (miniature)
Noma (poney)
Nokota (selle)
Nonius (selle et attelage)
Trait du Nord
Nooitgedacht (selle)
Nordestin (selle)
Poney de sport nord-américain
Nordlandshest / Lyngshest (poney)
Noriker (trait)
Noriker silésien (trait)
Nouvel Altaï (viande)
Novoalexandrovsk (trait)
Novokirghize (selle et viande)

O 

Ob (poney)
Oldenbourg (sport)
Oldenbourg danois (sport)
Ondorshil (course et viande)
Østland, voir Døle
Orlov-Rostopchin (sport)
Trotteur Orlov (carrossier)
Outer Banks (Sauvage)

P 

Padang (poney)
Pagan, voir Logone
Paint Horse (selle)
Pampa (selle)
Pampa marchador (allures), voir Pampa
Panje
Pantaneiro (allures)
Paso cubain (allures)
Paso du Costa Rica (allures)
Paso Fino ({allures)
Paso fino colombien (allures)
Paso péruvien (allures)
Patibarcino (selle)
Poney de Pénée
Pechora (selle et attelage)
Cheval de Pentro (selle)
Percheron (trait)
Persano (selle)
Petiso argentino (poney)
Pfalz-ardenner (trait)
Priangan (poney)
Trait pie américain
Pinkafeld, voir Noriker
Pintabian (selle)
Pinto cubain (selle)
Pindos (poney)
Pinzgauer, voir Noriker
Piquira (poney)
Cheval du plateau persan (selle)
Pleven (sport)
Poitevin mulassier (trait)
Poney de polo argentin
Polesskaya (trait)
Cheval de sport polonais (sport)
Poney de selle polonais (poney)
Trait polonais (trait)
Cheval portugais de sport
Cheval de Posavina (trait)
Pottok (poney)
Priob, voir Ob
Pur-sang (course)
Pur-sang arabe, voir Arabe
Pure race espagnole (selle)
Puruca ou Poney de l'île de Marajó
Pyrénées catalanes (trait)
Pyongwon, voir Kwangok

Q 

Qashqai, voir Cheval du plateau persan
Qatgani (selle)
Qazal, voir cheval en Afghanistan
Quarab (selle)
Quarter Horse (selle)
Quarter pony (selle)

R 

Racking horse (selle)
Poney de Râjshâhî, voir Bangladais
Rahvan (allures)
Retuerta (Sauvage)
Reziegi Taaishi, voir Gharkawi
Rhénan sang-chaud (sport)
Trait de Rhénanie (trait)
Rhodos (poney)
Cheval de Riwoché (selle)
Rocky Mountain Horse (allures)
Rodope / Thrace (poney)
Romano della Maremma Laziale (selle)
Rottaler (selle)
Poney roumain
Cheval de sport roumain (sport)
Trait roumain
Trotteur roumain
Selle russe, voir Orlov-Rostopchin
Trait russe (trait)
Trotteur russe (course)

S 

Cheval de l'île de sable (Sauvage)
Sabyol, voir Kwangok
Saddlebred (selle)
Saklawi (selle)
Salernitano (selle)
Samand, voir cheval en Afghanistan
Samolaco
Sandalwood (poney)
Sanfratellano (selle)
Sanhe (selle)
Sara, voir Logone
Sarcidano (poney)
Poney sardinien, voir Achetta
sBs (sport), voir Cheval de sport belge
Trotteur scandinave (course)
Trait du Schleswig (trait)
Sang-chaud lourd de Saxe-Thuringe
Trait de Saxe-Thuringe
Selale (selle)
Cheval de Senne (selle)
Serrano
Shagya (selle)
Shan (poney)
Shandan (selle et trait)
Shetland (poney)
Shetland américain
Shirazi, voir Cheval du plateau persan
Shire (trait)
Shirvan (selle)
Siaen (selle)
Siciliano (selle)
Cheval de la Sierra Tarahumara (allures)
Siglavy, voir Saglawi
Sikang (poney)
Silésien (carrossier)
Sindh Desi, Sindhi, Sindhi-Kutchi, voir Makra
Sini, voir Xinihe
Sistani, voir Cheval du plateau persan
Skogsruss, voir Gotland
Skyros (poney)
Poney de sport slovaque
Selle slovaque
Selle slovène
Sokólski (trait)
Poney de Somalie (selle)
Sorraïa
Soudanais
Trait soviétique (trait)
Spanish Jennet (selle)
Spanish Norman (selle)
Spiti (poney)
Sportaloosa (sport)
Spotted saddle horse (selle)
Poney du Sri Lanka (Sauvage)
Standardbred - Trotteur américain (course)
Selle sud-africain (selle)
Sud-africain sang-chaud (sport)
Suédois du nord (trait)
Poney de selle suédois
Selle suédois (sport)
Suffolk Punch (trait)
Cheval de sport suisse (sport)
Sulphur
Sumba, voir Sandalwood
Sumbar-Sandel-Arabe (course)
Sumbawa (poney)
Sunicho
Arabe syrien
Sztumski (trait)

T 

Tadjik (selle)
Tagaytay
Taishuh (sport)
Tavda (trait)
Tawleed (selle)
Tchenaran (selle)
Tchéco-morave belge (trait)
Poney de sport tchèque (sport)
Selle tchèque (sport)
Tchèque sang-froid (trait)
Tchernomor (selle)
Tennessee Walker (allures)
Tarāi (bât et carrossier)
Poney de Terre-Neuve
Tersk (selle)
Tes (selle et viande)
Poney tibétain
Thaïlandais (bât et carrossier)
Thessalien (selle et traction)
Selle de Thuringe
Tieling (trait)
Tiger horse (selle)
Timor, voir Flores
Tokara (Sauvage)
Tolfetano (selle)
Tonga
Tooraq, voir cheval en Afghanistan
Topuğu Kıllı (selle et trait)
Tori (selle et trait)
Touchine (selle)
Touva (selle)
Trakehner (sport)
Transbaïkal (selle)
Trakya (selle et bât)
Trocha Pura Colombiana (allures)
Trote y galope (allures)
Tuigpaard (carrossier)
Turkestani, voir cheval en Afghanistan

U - V 

Ujumqin, voir Mongol chinois
Selle ukrainien (sport)
Unmol (selle)
Selle uruguayen (sport)
Uzunyayla (selle)
Cheval du Vercors de Barraquand (selle et trait)
Viatka (carrossier et selle)
Cheval du Ventasso (selle)
Virginia highlander (allures)
Vlaamperd (selle)
Vladimir (trait)
Voronej (trait)

W - X 

Warlander (selle et attelage)
Waziri (selle)
Welara (selle)
Welsh (sport et loisir)
Welsh mountain (sport et loisir)
Welsh de type cob (sport et loisir)
Welsh cob (sport et loisir)
Wenshan (bât et selle)
Westphalien (sport)
Poney westphalien, voir Westphalien
Trait westphalien, voir Trait de Rhénanie
Wielkopolski (selle)
Wilwal (trait)
Württemberger (sport)
Wushen (allures)
Xiangfen (selle et trait)
Xilinguole (selle)
Xinihe (selle)

Y - Z 

Yabu (selle et bât)
Yanqi (selle et bât)
Yargha, voir cheval en Afghanistan
Yili (selle et trait)
Yiwu (selle et bât)
Yonaguni (Sauvage)
Yongning (selle et bât)
Trotteur yougoslave (courses)
Yunnan (bât et selle)
Yushu (courses)
Yuta (bât et selle)
Zabaikal, voir Transbaïkal
Zakynthos (selle)
Zanskari (bât)
Žemaitukas (selle et loisirs)
Zhongdian (selle et bât)
Zweibrücker (sport)

Liste des lignées et races dérivées

Liste des registres et des marques 

Depuis les années 2000, et particulièrement dans le domaine de l'équitation sportive, la notion de race s'efface au profit de celle de « marque », et de stud-book. De nombreux pays et des sociétés d'élevage ont créé des « races » en utilisant des sigles, sur un modèle proche de celui d'une marque. Cette tendance s'accentue dans l'Union européenne, la loi autorisant un éleveur à choisir le stud-book dans lequel il souhaite inscrire son poulain. Le cheval est assimilé à un produit, qui se voit apposer une marque.

Albino, (, selle) : voir cheval blanc
Single-footing Horse

Autres dénominations

Actuels 

Cheval baroque : désigne des races agiles et de forte constitution, particulièrement aptes au dressage classique.
Cheval carrossier : désigne des chevaux de trait léger et rapides, destinés autrefois à tirer les véhicules hippomobiles.
Cheval de cirit : monture élevée pour le jeu du cirit
Cheval oriental : désigne les races dites à sang chaud issues des régions orientales, dans le cadre de la théorie des quatre lignées fondatrices.
Cob : désigne un cheval de taille moyenne, intermédiaire entre cheval de selle et cheval de trait, et qui était aussi bien destiné à l'attelage qu'à être monté.
Criollo : désigne les races de chevaux d'Amérique du Sud issues du cheval colonial espagnol
Demi-sang : Warmblood ou cheval de sport : désigne originellement des croisements entre le Pur-sang et des chevaux à sang froid, désigne désormais des types de chevaux particulièrement aptes aux sports équestres.
Galloway : terme utilisé en Australie pour désigner les chevaux de Show de plus de 14 mains, mais de moins de 15 mains.
Hack : cheval de selle léger britannique
Hunter et poney Hunter : type de cheval destiné au saut
Cheval ibérique : désigne les races originaires de la péninsule Ibérique comme le Pure race espagnole et le Lusitanien
Poney de polo : désigne un cheval spécifique à la pratique du polo. Il porte toujours le nom de poney bien que sa taille puisse égaler celle d'un cheval. Le poney de polo argentin est célèbre
Poney celte
Mountain and moorland ou M&M, désigne toutes les races de poneys natives des îles Britanniques.
Riding Pony : terme utilisé au Royaume-Uni pour désigner certains poneys de Show.
Stock horse : désigne des chevaux de selle fortement musclés de plusieurs races différentes, aptes à travailler avec le bétail. Ne pas confondre avec la race du Stock Horse australien.

Anciens 

Cheval des steppes
Coursier
Destrier
Genet, voir Genet d'Espagne
Hobby, voir Irish Hobby
Palefroi
Poney celte
Roncin

Liste de races disparues ou fusionnées

Asie

Japon 

Aso
Awaji
Hinata
Kai
Kandachime (ancien type)
Miharu
Nanbu
Noto
Onikobe
Oki
Satsuma
Shimabara
Tosa
Ushi

Russie 
Cheval de la toundra, voir Poney yakoute

Europe 

Öland, voir Gotland
Obva, voir Estonien
Rumelian, voir Trakya

Espagne 
Aragon
Cheval catalan
Castilian

France 

Anglo-breton, voir Liste des races chevalines de France
Anglo-poitevin, voir Vendéen
Artésien, voir Liste des races chevalines de France
Augeron (trait)
Demi-sang d'Auvergne, voir Liste des races chevalines de France
Barbâtre, voir Liste des races chevalines de France
Berrichon (trait)
Cheval de Bresse, voir Demi-sang de la Dombes
Bourbonnais, voir Liste des races chevalines de France
Bourguignon, voir Liste des races chevalines de France
Brandin, voir Liste des races chevalines de France
Brennou, voir Berrichon
Demi-sang du Centre, voir Liste des races chevalines de France
Charentais, voir Vendéen
Charolais (selle)
Bidet de Cornouailles, voir bidet breton
Poney du Cotentin, voir Haguard
Demi-sang de la Dombes (selle)
Eygue, voir Liste des races chevalines de France
Funes-Ambact, voir Bourbourien
Cheval limousin (selle)
Trait de la Loire, voir Percheron
Trait du Maine (trait)
Cheval navarrin (selle)
Nivernais (trait)
Poney de Noirmoutier, voir Liste des races chevalines de France
Poney d'Ouessant, voir Liste des races chevalines de France
Trait picard (trait)
Trait de Saône-et-Loire, voir Percheron
Cheval solognot, voir Liste des races chevalines de France
Tarbais, voir Anglo-arabe

Norvège 

Lofoten
Lyngen

Royaume-Uni 

Barra
Carrossier du Yorkshire
Cheval de Chapman
Poney du Devon, voir Dartmoor
Galloway
Gocan
Goonhilly
Great Horse, voir Old English Black
Poney des Hébrides
Long mynd
Mannois
Trotteur Norfolk (carrossier)
Old English Black (trait)
Poney des Pennines, voir Dales et Fell
Tiree
Vardy

Suisse 

Burgdorfer
Cheval d'Erlenbach (selle)

Ukraine 

Strelets (selle)

Afrique 

Cheval de Barouéli (Mali)

Afrique du Sud 

Calvinia (carrossier)
Cheval du Cap (selle)
Carrossier du Cap (carrossier)
Namaqua

Amériques 

Barbe d'Abaco (Bahamas)
Canadian pacer (allures)
Kanata, voir Poney des Amériques

États-Unis 

Cayuse (selle)
Chickasaw (selle)
Conestoga (trait)
Narragansett Pacer (selle)

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des races asines
 Liste des races chevalines de France
 Liste des races chevalines d'Italie

Liens externes

Bibliographie 

 

Cheval
Races chevalines
Races